Lavik steht für:
 Lavik (Ort), Ort in Norwegen

Lavik ist der Familienname von:
 Nils Lavik (1884–1966), norwegischer Politiker der Kristelig Folkeparti (KrF)